Дикун — фамилия.
 Дикун, Георгий Васильевич (1915—1994) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Дикун, Митрофа́н Ни́конович (в монашестве Феодосий; 1926—2001) —  архиепископ Полтавский и Кременчугский.